XVII династия — одна из династий фараонов, правивших в Древнем Египте во время так называемого Второго переходного периода в XVII—XVI веках до н. э. в противовес гиксосским (XV и XVI) династиям.

В этот период истории Египта произошли, предположительно, Десять казней египетских и Исход.

Наследниками этой династии были фараоны XVIII династии, объединившей Египет и создавшей Новое царство.

К данной династии относят 9 или 10 фараонов.

История 
Время правления династии египтологи относят к:
 ? −1580 гг. до н. э. — по Э. Бикерману.
 ок. 1645—1550 гг. до н. э. (ок. 100 лет') — по Ю. фон Бекерату.
 ? −1540 гг. до н. э. — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону.

В это время Египет был разделён на несколько небольших государств, подчинённых гиксосам. XVII династия правила в Фивах. Последние два фараона, Таа II Секененра и Камос, начали войну против гиксосов, которая завершилась при Яхмосе, сыне Секенра. В результате Яхмосу удалось объединить Египет и создать Новое царство. Яхмос считается основателем новой, XVIII династии.

Список фараонов

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17